SLC30A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 429 амінокислот, а молекулярна маса — 47 483.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки